

Zmarli 
 1 lutego – Kan Bahlam I, majański władca miasta Palenque

583